Варес — географічна назва, а також литовське та естонське прізвище.

Географічна назва 

 Варес - () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.

Прізвище 

Варес — литовське та естонське прізвище.

Походження 

Це прізвище з балтійською основою утворене від давньо-литовських і давньо-латиських імені чи прізвиська "varis", що в перекладі означає «мідь». 

Швидше за все, прізвиськом Варес нарікали майстра, який займався виготовленням або ремонтом мідних виробів, посуду. Таким чином, це прізвище відноситься до так званих «професійних» іменувань, що вказує на рід діяльності людини.

Згідно з іншою версією, прізвисько Варес сходить до естонського varis - «ворона». У цьому випадку так могли назвати чорняву людину, або того, хто волів одягатися у все чорне.

Відомі носії 

 Варес Евальд Янович (1925—2010) — лікар-стоматолог, доктор медичних наук (1968), професор (1968).
 Тиніс Варес (1859—1925) — естонський політик, державний діяч, дипломат, банкір.
 Йоганнес Барбарус (справжнє прізвище Варес; 1890—1946) — естонський поет і державний діяч.
 Варес Олексій Михайлович (1907—1990) — естонський лікар, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 

 Варес